Over the Garden Wall (1919), een verloren film uit 1919.
 Over the Garden Wall (1934), een Britse komische film.
 Over the Garden Wall (1950), een film uit 1950 van de Britse komiek Norman Evans
 De originele Engelstalige titel van  Achter de Tuinmuur , een miniserie op Cartoon Network